Ardon může znamenat:
 Ardon (řeka v Rusku) – řeka na Kavkaze v Rusku
 Ardon (město v Rusku) – město v Severní Osetii-Alanii v Rusku

Externí odkazy